Zawody w tenisie stołowym na Letnich igrzyskach Paraolimpijskich 2008 w konkurencji "klasa 10 indywidualnie kobiet" odbywały się w dniach 7 - 10 września w Hali Uniwersytetu Pekińskiego. 

Złoto zdobyła Polka Natalia Partyka, która pokonała w finale reprezentantkę gospodarzy Fan Lei 3:0.

Natalia Partyka przez cały turniej nie straciła żadnego seta.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza finałowa

Półfinały

O 3. miejsce

Finał

Linki zewnętrzne 
Strona Oficjalna Letniej Paraolimpiady 2008

Tenis stołowy na Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich 2008